Geraldes ist der Familienname folgender Personen:

 André Geraldes (* 1991), portugiesischer Fußballspieler
 Chico Geraldes (* 1995), portugiesischer Fußballspieler
 Fernando Geraldes (* 1959), dominikanischer Dirigent, Chorleiter, Sänger und Musikpädagoge
 María de Fátima Geraldes (* 1953), dominikanische Pianistin